Stablemates ist:
 Stablemates (Blue-Mitchell-Album), Musikalbum von Blue Mitchell aus dem Jahr 1977
 Stablemates (Roots-Album), Musikalbum von Roots aus dem Jahr 1993
 Stablemates (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Sam Wood aus dem Jahr 1938 
 Stablemates (Jazzstandard), eine Jazz-Komposition von Benny Golson aus dem Jahr 1955